U-Turn désigne en anglais un demi-tour. Il peut également faire référence à :
U-Turn, film américain réalisé par Oliver Stone et sorti en 1997 ;
U-Turn, single du chanteur RnB Usher, extrait de  l'album 8701 sorti en 2002 ;
U-Turn,  chanson écrite par le groupe pop français AaRON en 2004.